Le tournoi de tennis du Colorado est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Denver du 14 au .

Peanut Louie remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Lou Piatek et Robin White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Colorado
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Colorado
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en janvier 1985